Il doppio del torneo di tennis Queensland Open 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrici Conchita Martínez e Larisa Neiland che hanno battuto in finale Shannan McCarthy e Kimberly Po-Messerli 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Conchita Martínez /  Larisa Neiland (campionesse)
 Katrina Adams /  Manon Bollegraf (secondo turno)
 Claudia Porwik /  Andrea Strnadová (secondo turno)
 Assente

 Rosalyn Nideffer /  Julie Richardson (secondo turno)
 Alexia Dechaume-Balleret /  Florencia Labat (semifinali)
 Rachel McQuillan /  Noëlle van Lottum (primo turno)
 Karina Habšudová /  Barbara Rittner (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Queensland Open 1993